Adolf (germ. veche. ''adalf - nobil, Wolf - lup = „lup nobil”) nume de familie sau prenume masculin

Ziua onomastică 
 11 ianuarie, 17 iunie

Monarhi și nobili 
 Adolf de Nassau, "rege al romanilor" (1255–1298)
 Adolf I, Prinț de Anhalt-Köthen (d. 1473)
 Adolf al II-lea, Prinț de Anhalt-Köthen (1458-1526)
 Gustav al II-lea Adolf al Suediei, rege al Suediei (1594–1632)
 Gustaf al IV-lea Adolf al Suediei, rege al Suediei (1778–1837)
 Gustaf al VI-lea Adolf al Suediei, rege al Suediei (1882–1973)
 Adolf Frederic al Suediei, rege al Suediei (1710–1771)
 Prințul Gustav Adolf, Duce de Västerbotten, Prinț al Suediei (1906–1947)
 Adolf de Altena, arhiepiscop de Cologne (1157–1220)
 Adolf Friedrich al II-lea de Mecklenburg-Strelitz, Duce de Mecklenburg-Strelitz (1658–1708)
 Adolf, Mare Duce de Luxemburg (1817–1905)
 Adolf I, Prinț de Schaumburg-Lippe (1817–1893)
 Adolf al II-lea, Prinț de Schaumburg-Lippe (1883–1936)
 Prințul Adolf de Schaumburg-Lippe, regent de Lippe (1859–1917)
 Prințul Adolphus, Duce de Cambridge, fiul regelui George al III-lea al Regatului Unit (1774–1850)
 Ernest Augustus William Adolphus George Frederick, Prinț Moștenitor de Hanovra (1845–1923)
 Adolphus Cambridge, marchiz de Cambridge

Personalități 
 „Alfred Adolph” (1895-1959), politician german
 „Roland Adolph” (1946-1996), teolog german
 „Adolphe Adam” (1803–1856), compozitor francez
 „Adolf Anderssen” (1818-1879) jucător de șah german
 Adolf von Buccow, general austriac
 „Adolf Eichmann” (1906–1962), SS-Sturmbannführer, german
 „Adolf Grimme” (1889–1963), luptător antifascist german
 Adolf Hitler (1889-1945) dictator fascist german
 Adolf Kirchoff expert german în literatură clasică
 Gustav Adolf rege suedez
 „Adolf Albin” (1847 - 1920) renumit jucător de șah născut în București
 „Adolf Capățână” istoric român
 „Adolf Gottschling” (1841-1918), profesor din Sibiu
 Adolf Haimovici matematician din Iași
 „Adolf Schmidl”, a făcut unele descrieri a peșterii Scărișoara

Variante 
Adalwolf, Ad, Ado, Adi, Dolf, Dolfi, Dölf, Adolfo, Adolph, Adolphe, Athulf, Ådjølf

Vezi și 
 Listă de zile onomastice
 Premiul Adolf-Grimme

Nume
Prenume masculine